Museo storico nazionale, ad Atene
Museo storico nazionale, a Buenos Aires
Museo Storico Nazionale, a Montevideo
Museo storico nazionale, a Rio de Janeiro
Museo storico nazionale, a Tirana
Museo storico nazionale dell'arte sanitaria, a Roma
Museo storico nazionale dell'artiglieria, a Torino
Museo storico nazionale dell'Ucraina, a Kiev